Бучкиев — русская фамилия. Известные носители:

 Бучкиев, Александр Борисович — генерал-майор, командир 24-й артиллерийской бригады 24-й пехотной дивизии в 1887—1891 годах.
 Бучкиев, Гедеон Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7819; 26 ноября 1847.
 Бучкиев, Иван Борисович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8134; 17 января 1849.

См. также 
 Бучки